Le nom Caggiano peut signifier :

Toponyme 

 Caggiano, une commune italienne ;

Patronyme 

 Antonio Caggiano, un cardinal argentin de l'Église catholique, créé par le pape Pie XII en 1946 ;
 Emanuele Caggiano (1837-1905), sculpteur italien ;
 Jeremias Caggiano, un footballeur italo-argentin ;
 Luchèse de Caggiano, un bienheureux catholique italien du  ;
 Rob Caggiano, un guitariste et producteur américain ayant joué dans Anthrax et Volbeat ;
 Thelma Ines Fardín Caggiano, une actrice argentine.
Patronyme argentin